Боровник може бити:
 Боровник (Корнат), ненасељено острво у Корнатском архипелагу у Јадранском мору, Хрватска
 Боровник (Муртер), ненасељено острво у Муртерском каналу у Јадранском мору, Хрватска
 Боровник (Сит), ненасељено острво у Задарском архипелагу у Јадранском мору, Хрватска